Мингазов () — татарская фамилия.

Известные носители 
 Мингазов, Вагиз Василович (род. 1955) — советский и российский предприниматель и политик.
 Мингазов, Геннадий Анасович (род. 1947) — советский и российский журналист-эколог.
 Мингазов, Камиль (род. 1968) — туркменский футболист татарского происхождения.
 Мингазов, Марат Фирдусович (SQWOZ BAB; род. 1994) — российский рэп-исполнитель.
 Мингазов, Мударис Мухетдинович (род. 1953) — советский и российский татарский художник.
 Мингазов, Равиль (род. 1967) — российский гражданин татарского происхождения, находящийся в заключении в Гуантанамо.
 Мингазов, Руслан Камильевич (род. 1991) — туркменский футболист татарского происхождения.
 Мингазов, Рустам Рамилевич (род. 1987) — российский государственный деятель.

 Мингазова, Карина Булатовна (род. 2003) — российская футболистка.

См. также 
 Мингазова-Шамгунова, Гульсум Мифтаховна